El término Sanogo puede hacer referencia a:
Amadou Sanogo, Capitán General del ejército de Malí, líder de una Junta Militar que derrocó el 22 de marzo de 2012 a Amadou Toumani Touré y le nombra presidente.
Boubacar Sanogo, un futbolista marfileño.
Moussa Sanogo, un futbolista marfileño, naturalizado belga.
Sekou Sanogo Junior, un futbolista marfileño que juega como centrocampista en el Young Boys en la Super Liga Suiza.
Yaya Sanogo, un futbolista francés que juega como delantero en el Ajax de Ámsterdam de la Eredivisie de Países Bajos, cedido por el Arsenal FC.